Del Vecchio bezeichnet:
 Del Vecchio Editore, einen italienischen Buchverlag in Cosenza

Del Vecchio ist der Familienname folgender Personen:
 Alberto Del Vecchio (1849–1922), italienischer Rechtshistoriker
 Aronne Del Vecchio (1910–1998), italienischer Maler
 Emanuele Del Vecchio (1934–1995), italienischer Fußballspieler
 Leonardo Del Vecchio (1935–2022), italienischer Unternehmer
 Mauro Del Vecchio (* 1946), italienischer General und Politiker

Siehe auch:
 Vecchio
 Delvecchio